Le mot espagnol « Indignados » (littéralement « Indignés ») peut désigner :
 Le Mouvement des Indignés (Indignados) en Espagne en 2011 ;
 #Indignados, film documentaire espagnol réalisé par Antoni Verdaguer, sorti en 2011 ;
 Indignados, film documentaire français réalisé par Tony Gatlif, sorti en 2012.